Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno N.

Reference

N